Thermen kan syfta på:

 Thermen (vals) – en vals från 1861 av Johann Strauss den yngre
 Thermenbanan – enkelspårig järnväg i den österrikiska delstaten Steiermark